André Lebon (1859-1938), enseignant, puis homme politique français, député des Deux-Sèvres, ministre des colonies puis administrateur de sociétés
 André Lebon (1910-1994), enseignant, puis homme politique français, député des Ardennes 
 André Lebon (1918-1996), caricaturiste français
 André Lebon (1923-1987), cinéaste, reporter et chef-opérateur français